

Biologia 
 Calore (o estro) – periodo in cui le femmine degli animali superiori sono sessualmente ricettive e fertili

Cinema 
Calore – film di Paul Morrisey

Fisica 
 Calore – grandezza macroscopica, corrispondente all'energia che passa da un sistema fisico ad un altro unicamente a causa di differenze di temperatura
 Calore specifico – quantità di calore necessaria per aumentare di 1 kelvin la temperatura dell'unità massa di una specifica sostanza

Geografia

Fiumi 
 Calore – tratto iniziale del fiume Tanagro, tra le province di Potenza e Salerno
 Calore Irpino – fiume italiano nelle province di Avellino e Benevento
 Calore Lucano – fiume italiano nella provincia di Salerno

Frazioni e località 
 Calore – frazione del comune italiano di Mirabella Eclano in provincia di Avellino
 Calore – frazione del comune italiano di Venticano in provincia di Avellino

Musica 
 Calore – Q disc di Renato Zero del 1983
 Calore –  singolo di pascoli
 Calore (Heat) – romanzo di William Goldman del 1985
 Calore (Heat) – film del 1972 diretto da Paul Morrissey